Oxypyge är ett släkte av mångfotingar. Oxypyge ingår i familjen Rhinocricidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Slitsdubbelfotingar
Oxypyge